De Virslīga is de hoogste voetbaldivisie in Letland, die wordt georganiseerd door de Letse voetbalbond (LFF).

Zoals de Letse voetbalbond er nu voor staat op de UEFA-coëfficiëntenranglijst, plaatst de kampioen zich voor de (voorronden van de) UEFA Champions League. De nummers twee en drie plaatsen zich, met de bekerwinnaar voor de (kwalificatieronden van de) UEFA Europa Conference League.

Geschiedenis 
In de begin jaren in het Letse voetbal speelde het voetbalgebeuren (zoals in de meeste landen in die tijd) zich voornamelijk in de hoofdstad af. De winnaars van de 'stadsliga' (1910-1915) kon als 'landskampioen' beschouwd worden. Van 1922-1926 was er een min of meer 'nationale competitie', in 1921 was er ook al een competitie, die niet volledig voltooid werd door een vroege winter. In 1927 ging de (eerste) Virslīga van start die tot het opgaan in de Sovjet-Unie zou bestaan.

Tijdens de Sovjet-periode werd er gestreden om het kampioenschap van de SSR Letland. FK Daugava Riga was de succesvolste club van Letland en speelde voornamelijk in de nationale reeksen en dus niet in de Virslīga. Na de nieuwe onafhankelijkheid werd de hoogste divisie weer omgedoopt tot de huidige Virslīga. Na de invoering van de Virslīga werd Skonto FC dertien keer achter elkaar kampioen, voordat in 2005 FK Liepājas Metalurgs kampioen werd.

Opzet 
In deze competitie speelden tot en met 2007 acht clubs, waarvan de nummer acht naar de 1. līga degradeerde en de nummer zeven een herkansing kreeg om degradatie te voorkomen.

In het seizoen 2008 breidde de competitie uit tot tien clubs. Er waren twee ronden. In de eerste ronde speelde iedere club tweemaal (in een thuis- en uitwedstrijd) tegen de negen andere ploegen. In de tweede ronde speelden de eerste zes ploegen uit de eerste ronde in een poule tweemaal tegen de andere vijf clubs uit de poule. De vier ploegen die als laatst eindigen in de eerste ronde speelden in een andere poule tweemaal tegen elkaar. De laatste uit deze tweede poule degradeerde rechtstreeks naar de tweede klasse en werd het seizoen 2009 vervangen door de kampioen uit tweede klasse. De voorlaatste uit de tweede poule speelde nog twee kwalificatiewedstrijden tegen de nummer twee uit tweede klasse.

Vanaf 2015 tot en met 2018 waren er opnieuw acht deelnemende clubs aan de Virslīga. Daarna werd opnieuw de competitie vergroot naar tien clubs. In 2021 waren er door meerdere licentieverweigeringen slechts negen deelnemende clubs en in het lopende seizoen vielen er nog twee clubs af.

Europa
In 2009 werd FK Ventspils de eerste Letse club ooit die zich plaatste voor de groepsfase van een Europees toernooi. In groep D van de UEFA Europa League kwam het uit tegen Hertha BSC, Sporting Portugal en sc Heerenveen. Het eindigde als laatste in de poule, maar speelde tegen alle drie de clubs een keer gelijk.

In het seizoen 2022/23 behaalde RFS de groepsfase van de UEFA Conference League als tweede Letse club ooit. Het versloeg achtereenvolgens Hibernians FC (1-1 thuis, 1-3 uit) en Linfield FC (2-2 thuis, 1-1 uit, RFS w.n.s.).

Kampioenen

Titels per team

Topscorers

Eeuwige ranglijst

Vetgedrukt de clubs die in 2022 in de hoogste klasse spelen.

Letse voetbalcompetitie